Minciună, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Mihail Minciună (1885–1935), țăran și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Mihaela Minciună (n. 1999), handbalistă moldoveană.

Vezi și
Minciuna (nume)